Высшая техническая школа:
 Деггендорфская высшая техническая школа — высшая техническая школа в баварском Деггендорфе.
 Швейцарская высшая техническая школа Цюриха — вуз в швейцарском Цюрихе.
 Штутгартская высшая техническая школа — государственное высшее учебное заведение в Штутгарте.